Division II i fotboll 1956/1957 bestod av fyra serier med 12 lag i tre av serierna och 10 lag i en serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att eventuellt flyttas upp till Allsvenskan och de sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

GIF Sundsvall gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IF Friska Viljor, Fagerviks GF och Ljusne AIK flyttades ner till division III. De ersattes av Marma IF, Skellefteå IF och IFK Östersund från division III.

Svealand 

IFK Eskilstuna gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IK City, Avesta AIK och Karlstads BIK flyttades ner till division III. De ersattes av Västerås SK och Hammarby IF från Allsvenskan och från division III kom Hallstahammars SK, SK Sifhälla och Vasalunds IF.

Östra Götaland 

Motala AIF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Nybro IF, BK Kenty och Gunnarstorps IF flyttades ner till division III. De ersattes av IF Allians, IF Saab och Kalmar AIK från division III.

Västra Götaland 

Örgryte IS gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Fässbergs IF, Skara IF och IFK Trollhättan flyttades ner till division III. De ersattes av Jonsereds IF, Tidaholms GIF och Tranemo IF från division III.

Kvalspel till Allsvenskan 
GIF Sundsvall - IFK Eskilstuna 3-6 (1-1, 2-2, 0-3)
Örgryte IS - Motala AIF  3-8 (3-4, 0-4)

Den tredje matchen mellan GIF Sundsvall och IFK Eskilstuna spelades eftersom bortamålsregeln inte användes. Matchen spelades på neutral plan i Stockholm. IFK Eskilstuna och Motala AIF gick upp till Allsvenskan 1957/58. GIF Sundsvall och Örgryte IS fick fortsätta spela i division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1956
Fotboll i Sverige 1957
1956/1957
Fotbollssäsongen 1956/1957